En la química, el metileno o meteno es un grupo funcional bivalente CH2 derivado formalmente del metano. El "metileno conocido" se utiliza para lo siguiente:

Presente del grupo CH2 (limitado por solo 2 enlaces) en cloruro de metileno, también conocido como diclorometano.
Grupo = CH2 (limitado por un enlace doble) en formaldehído (pero no se utiliza ni se recomienda). El mejor es el metil-n-ciclopropeno.

CH2 es un carbeno conocido como metileno, los carbonos son compuestos orgánicos altamente reactivas con un átomo de carbono bivalente con solo 6 electrones de valencia atómica.

El aumento del número de los grupos del metileno en una cadena o en un anillo aumenta el tamaño y la naturaleza del lípido.

Véase también 

Metil
Metino

Grupos funcionales
Alquenos